Proba feminină de gimnastică individual compus de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc în perioada 25- 29 iulie 2021 la Ariake Gymnastics Centre. La runda de calificare au participat aproximativ 80 de gimnaste din 49 de tari.

Program
<small>Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)</small>

Rezultate

Calificări
Gimnastele care s-au clasat în primele douăzeci și patru de locuri s-au calificat în runda finală. În cazul în care mai mult de două gimnaste din aceiași tara se aflau în primele douăzeci și patru, numai primele două clasate dintre elei s-au calificat în runda finală, iar celelalte au fost excluse, următoarea gimnastă cel mai bine clasată calificandu-se în schimb finală.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size:100%"
! scope="col" style="width:15px;"| Loc
! scope="col" style="width:200px;"| Gimnastă
! scope="col" style="width:50px;"| Sărituri
! scope="col" style="width:50px;"| Paralele inegale
! scope="col" style="width:50px;"| Barna
! scope="col" style="width:50px;"| Sol
! scope="col" style="width:50px;"| Total
! scope="col" style="width:15px;"| 
|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:left;" | 
| 14,966
| 14,566
| 14,066
| 14,133
| 57,731
| C R
|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:left;" | 
| 15.400
| 14,200
| 13,733
| 14,066
| 57,399
| C
|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:left;" | 
| 14,333
| 15,200
| 14,200
| 13,433
| 57,166
| C
|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:left;" | Angelina Melnikova (COR)
| 14,466
| 14,933
| 13,733
| 14,000
| 57,132
| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 5| style="text-align:left;" | Vladislava Urazova (COR)
| 14,600
| 14,866
| 14,000
| 13,633
| 57,099| Q|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 6| style="text-align:left;" | Viktoria Listunova (COR)
| 14,300
| 14,766
| 13,866
| 14,000
| 56,932| –|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 7| style="text-align:left;" | 
| 13,900
| 15,366
| 13,766
| 13,566
| 56,598| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 8| style="text-align:left;" | 
| 14,300
| 14,433
| 14,333
| 13,366
| 56,432| C|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 9| style="text-align:left;" | 
| 15,166
| 14,133
| 12,866
| 14,100
| 56,265| –  S|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 10| style="text-align:left;" |
| 14,466
| 14,566
| 13,233
| 13,166
| 55,431| C|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 11| style="text-align:left;" | 
| 14,933
| 13,666
| 13,233
| 13,566
| 55,398| –|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 12| style="text-align:left;" | 
| 14,500
| 13,800
| 12,866
| 14,033
| 55,199| C|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 13| style="text-align:left;" | 
| 14,533
| 14,100
| 13,066
| 13,466
| 55,165| –|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 14| style="text-align:left;" | 
| 13,600
| 14,700
| 14,100
| 12,666
| 55,066| C|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 15| style="text-align:left;" | 
| 14,433
| 13,100
| 13,966
| 13,433
| 54,932| –|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 16| style="text-align:left;" | 
| 14,500
| 14,433
| 13,133
| 12,666
| 54,732| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 17| style="text-align:left;" | 
| 14,533
| 13,066
| 13,300
| 13,800
| 54,699| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 18| style="text-align:left;" | 
| 14,233
| 13,966
| 13,200
| 12,900
| 53,799| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 19| style="text-align:left;" | 
| 14,266
| 14,700
| 12,333
| 12,933
| 54,232| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 20| style="text-align:left;" | 
| 14,333
| 14,233
| 12,600
| 13,033
| 54,199| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 21| style="text-align:left;" | 
| 14,300
| 14,400
| 12,866
| 12,533
| 54,099| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 22| style="text-align:left;" | 
| 14,133
| 13,000
| 13,300
| 13,533
| 53,966| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 23| style="text-align:left;" | 
| 14,433
| 12,133
| 13,466
| 13,933
| 53,965| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 24| style="text-align:left;" | 
| 14,533
| 12,800
| 14,100
| 12,266
| 53,699| C R|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 25| style="text-align:left;" | 
| 14,966
| 13,666
| 12,500
| 12,500
| 53,632| –|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 26| style="text-align:left;" | 
| 13,400
| 13,633
| 13,666
| 12,933
| 53,632| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 27| style="text-align:left;" | 
| 14,100
| 13,700
| 13,066
| 12,700
| 53,566| C|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 28| style="text-align:left;" | Lilia Akhaimova (COR)
| 14,766
| 12,900
| 12,266
| 13,633
| 53,565| –|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 29| style="text-align:left;" | 
| 13,400
| 14,333
| 12,841
| 12,966
| 53,540| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 30| style="text-align:left;" | 
| 14,833
| 12,800
| 12,600
| 13,300
| 53,533| C|-
| scope="row" style="text-align:center;" | 31| style="text-align:left;" | 
| 13,466
| 14,066
| 12,666
| 13,200
| 53,398| C|-
|-style="background:#cccc99;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 32| style="text-align:left;" | 
| 13,600
| 13,533
| 13,366
| 12,866
| 53,365| R1  S|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 33| style="text-align:left;" | 
| 13,858
| 13,833
| 13,033
| 12,466
| 53,190| –|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 34| style="text-align:left;" | 
| 14,233
| 13,933
| 13,133
| 11,833
| 53,132| –|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 35| style="text-align:left;" | 
| 13,766
| 13,366
| 13,033
| 12,766
| 52,931| –|-style="background:#cccc99;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 36| style="text-align:left;" | 
| 14,433
| 13,000
| 12,333
| 13,133
| 52,899| R2|-style="background:#cccc99;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 37| style="text-align:left;" | 
| 13,766
| 13,033
| 12,900
| 13,166
| 52,865| R3|-style="background:#cccccc;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 38| style="text-align:left;" | Elena Gerasimova (COR)
| 13,466
| 13,233
| 13,766
| 12,333
| 52,798| –|-style="background:#cccc99;"
| scope="row" style="text-align:center;" | 39| style="text-align:left;" | 
| 12,266
| 14,133
| 13,000
| 13,333
| 52,732| R4'''
|}
 Rezerve
Rezervele pentru proba de individual compus au fost:
  – chemată dupa retragerea lui Ellie Black 
 
 
 
Doar două gimnaste din fiecare țară au putut avansa în finală. Gimnastele care nu s-au calificat în finală din cauza cotei de reprezentare națională, dar au avut un scor suficient de mare pentru a concura în finală, au fost:
 Viktoria Listunova (COR)
  – chemată dupa retragerea lui Simone Biles''

Finala 
Sursa

Referințe

Gimnastică la Jocurile Olimpice de vară din 2020